Paulo Antonio de Oliveira (ur. 16 lipca 1982) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji napastnika.

Kariera klubowa 
Od 2005 roku występował w klubach Kyoto Sanga FC, Ventforet Kofu, Gamba Osaka i Oita Trinita.

Bibliografia 

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1982
Piłkarze Kyoto Sanga F.C.
Piłkarze Ventforet Kofu
Piłkarze Gamby Osaka
Piłkarze Oita Trinita